Сикорски може да се отнася за:
 Владислав Сикорски (1881-1943), полски офицер
 Игор Сикорски (1889-1972), руско-американски инженер
 Радослав Сикорски (р. 1963), полски политик
 „Сикорски Еъркрафт“, американско самолетостроително предприятие